Алекса́ндр Серге́евич Мака́ров:
 Макаров, Александр Сергеевич (род. 1946) — мэр Томска (1996—2006).
 Макаров, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский геоморфолог.
 Макаров, Александр Сергеевич (род. 1989) — российский хоккеист.